Bütten steht für:

 den deutschen Namen der unterelsässischen Stadt Butten
 die Kurzbezeichnung von Büttenpapier
 die Mehrzahl des Wortes Bütte
 Bütten-Grosswisli, national bedeutendes Naturschutzgebiet in Eschenbach SG

Siehe auch:

 Büttenrede